Popis trenera RNK Split:

Nogomet, RNK Split (treneri)
RNK Split (treneri)